Als Murraykiefer wird
 die Küsten-Kiefer (Pinus contorta) und
 die Westliche Weymouth-Kiefer (Pinus monticola)
bezeichnet.